Belgia:
 Bever – gmina

Niemcy:
 Bever – rzeka, dopływ Ems
 Bever – rzeka, dopływ Oste
 Bever – rzeka, dopływ Wezery
 Bever – rzeka, dopływ Wupper

Szwajcaria:
 Bever– gmina w kantonie Gryzonia, w regionie Maloja

Osoby:
 Clemens Bever – niemiecki żużlowiec
 Karl Bever – niemiecki lekarz

Inne:
 Bever – ród
 Val Bever – dolina w Szwajcarii

Zobacz też:
 Auf der Bever
 Beever
 Bevern
 De Bever